Bupleurum sitenskyi är en flockblommig växtart som beskrevs av S$kourková. Bupleurum sitenskyi ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
sitenskyi